Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la 2. Fußball-Bundesliga nella stagione 2004-2005.

Stagione 
La 2. Fußball-Bundesliga 2004-2005 è stata la 31ª edizione della seconda divisione tedesca di calcio. La formula del torneo prevedeva la partecipazione di diciotto squadre che disputavano incontri di andata e ritorno all'italiana, per un totale di trentaquattro giornate.

Delle diciotto squadre che ne hanno preso parte, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono state le tre retrocesse dalla Bundesliga (la massima serie del campionato tedesco di calcio), ovvero Eintracht Francoforte, Monaco 1860 e Colonia che hanno preso il posto delle promosse ,  e Magonza 05; le quattro promosse dalla Regionalliga (la terza serie del campionato), provenienti dai due gironi Nord e Süd ovvero, rispettivamente, Rot-Weiss Essen e , Rot-Weiss Erfurt e Saarbrücken. Queste ultime società hanno rimpiazzato le retrocesse Lubecca, Jahn Regensburg, Union Berlino e Osnabrück.

Al termine della manifestazione, le prime tre squadre piazzatesi in classifica, Colonia,  ed Eintracht Francoforte, hanno conseguito la promozione nella Bundesliga 2005-2006. Il Colonia, quale primatista, è stato nominato campione del torneo. Le ultime quattro squadre, Eintracht Trier, Rot-Weiss Oberhausen, Rot-Weiss Essen e Rot-Weiss Erfurt hanno subito la retrocessione nella Regionalliga.

Capocannoniere del torneo è stato Lukas Podolski del Colonia con ventiquattro reti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2005-2006.
      Retrocessi in Regionalliga 2005-2006.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Colonia (20)
 Maggior numero di pareggi: Rot Weiss Essen (15)
 Maggior numero di sconfitte: Rot Weiss Erfurt (18)
 Minor numero di vittorie: Rot Weiss Essen (6)
 Minor numero di pareggi: Unterhaching (3)
 Minor numero di sconfitte: Colonia, Monaco 1860 (7)
 Miglior attacco: Eintracht Francoforte (65 gol fatti)
 Peggior attacco: Rot Weiss Erfurt (34 gol fatti)
 Miglior difesa: Colonia (33 gol subiti)
 Peggior difesa: Rot Weiss Oberhausen (62 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Colonia (+29)
 Peggior differenza reti: Rot Weiss Erfurt (-26)
 Miglior serie positiva: Monaco 1860 (16, 18ª-33ª) 
 Peggior serie negativa: Saarbrucken (7, 21ª-27ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Monaco 1860 (5, 21ª-25ª) , Colonia (5, 10ª-14ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Colonia-Wacker Burghausen 8-1, 28 gennaio 2005
 Maggior scarto di gol (7): Colonia-Wacker Burghausen 8-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 19ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 10 gol nella 14ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 5ª giornata, 8ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Michael Weiner (10)
 Hermann Albrecht (9)
 Peter Gagelmann (9)
 Thorsten Kinhöfer (9)
 Günter Perl (9)
 Mike Pickel (9)
 Babak Rafati (9)
 Georg Schalk (9)
 Markus Schmidt (9)
 Thorsten Schriever (9)
 Matthias Anklam (8)
 Jochen Drees (8)
 Thomas Frank (8)
 Holger Henschel (8)
 Uwe Kemmling (8)
 Knut Kircher (8)
 Florian Meyer (8)
 Detlef Scheppe (8)
 Marc Seemann (8)
 Peter Sippel (8)
 André Stachowiak (8)
 Wolfgang Walz (8)
 Felix Brych (7)

 Christian Dingert (7)
 Manuel Gräfe (7)
 Norbert Grudzinski (7)
 Michael Kempter (7)
 Stefan Lupp (7)
 Christian Schößling (7)
 Tobias Welz (7)
 Guido Winkmann (7)
 Helmut Fleischer (6)
 Lutz-Michael Fröhlich (6)
 Franz-Xaver Wack (6)
 Lutz Wagner (6)
 Markus Merk (5)
 Wolfgang Stark (5)
 Jürgen Jansen (4)
 Jörg Keßler (4)
 Dominik Marks (4)
 Stefan Trautmann (4)
 Robert Hoyzer (3)
 Herbert Fandel (2)
 Torsten Koop (1)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2004-2005